La Tête en l'air peut désigner :

 La Tête en l'air, feuilleton télévisé français datant de 1993.
 La Tête en l'air, film d'animation espagnol d'Ignacio Ferreras réalisé en 2011.